Diese Liste der Dragon-2-Missionen umfasst alle absolvierten und geplante Flüge des Raumschiffs Dragon 2 des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX.

Alle Dragon-2-Starts erfolgen mit Falcon-9-Raketen. Bevorzugter Startplatz ist die Rampe 39A des Kennedy Space Center in Florida. Die Frachtversion kann wahlweise auch vom Space Launch Complex 40 der benachbarten Cape Canaveral Space Force Station starten. Allerdings besteht dort keine Nachlademöglichkeit für Nutzlasten mit kurzer Haltbarkeit.

Bemannte Missionen sind fett hervorgehoben. Das Startdatum geplanter Flüge versteht sich als unverbindliche Abschätzung des frühestmöglichen Termins; in aller Regel kommt es noch zu Terminverschiebungen.

Bisherige Missionen 
Stand der Liste: 1. Dezember 2022

Geplante Missionen 
Stand der Liste: 1. Februar 2023

Siehe auch 
 Liste der unbemannten Missionen zur Internationalen Raumstation
 Liste der bemannten Missionen zur Internationalen Raumstation
 Liste der bemannten Raumflüge

Weblinks 
 Weltraumfahrt der UdSSR: Sojus
 Roskosmos-Startliste (russisch)

Einzelnachweise 

!Dragon2
Dragon2